Charlotte's Web (boek), een kinderboek van E.B. White
 Charlotte's Web (1973), een tekenfilm uit 1973
 Charlotte's Web (2006),  een verfilming van het boek uit 2006
 Charlotte's Web 2: Wilbur's Grote Avontuur (2003), een vervolg op de tekenfilm uit 1973